Osborne 1 — первый коммерчески успешный портативный микрокомпьютер, выпущенный в продажу 3 апреля 1981 года американской компанией Osborne Computer Corporation. На одной стороне корпуса находилась ручка для переноски, на другой - клавиатура, конструктивно выполненная в виде откидной крышки, под ней находился монохромный ЭЛТ-дисплей размером пять дюймов по диагонали (13 см) и два дисковода для гибких магнитных дисков 5,25 дюйма. Было предусмотрено подключение внешнего монитора и модема. В качестве операционной системы установлена CP/M. Компьютер поставлялся с текстовым редактором WordStar, табличным процессором SuperCalc, интерпретаторами языков MBASIC и CBASIC и другими программами. Компьютер имел массу 11 кг, продавался по цене 1795 долларов.

Под натиском конкурентов компания была вынуждена объявить начало продаж последующих моделей Osborne Executive и Osborne Vixen задолго до поступления машин в реализацию. Это оказалось маркетинговой ошибкой, сильно ударило по продажам Osborne 1, и компания, не имея средств на разработку и выпуск Executive и Vixen, обанкротилась.

Технические характеристики 
 Процессор: Z80 на частоте 4 МГц
 Память: 64 КБ ОЗУ
 Дисплей: 5-дюймовый монохромный ЭЛТ размером 8,75 × 6,6 см, 52 символа × 24 строки
 Клавиатура: 69 клавиш
 Устройство хранения информации: два привода гибких дисков на 5¼ дюйма, односторонние 40-дорожечные диски (также было доступно обновление до дисков двойной плотности записи)
 Параллельный порт: IEEE-488
 Последовательный порт: RS-232-совместимый, на 1200 либо 300 бит/с

Программное обеспечение 
Операционная система CP/M версии 2.2 запускалась из ПЗУ.

Компьютер поставлялся с пакетом прикладных программ. В разное время в поставку входил разный набор программного обеспечения, например, с первыми проданными системами не поставлялась dBase II. Стоимость пакета составляла порядка 1500 долларов. 

В поставку включались:
 MBasic (Microsoft)
 CBasic
 Colossal Cave — игра в жанре текстовой адвенчуры
 Deadline (Infocom) — игра
 dBase II — СУБД
 dBase II Tutor — учебник
 Nominal Ledger — бизнес-приложение
 Purchase Ledger — бизнес-приложение
 Sales Ledger — бизнес-приложение
 SuperCalc — электронная таблица
 Wordstar — текстовый процессор

Ссылки 
 Osborne 1

История компьютерной техники
Микрокомпьютеры
Появились в 1981 году в США
8-разрядные компьютеры